Nouméa (stad), een stad in Nieuw-Caledonië
Noumea (geslacht), een geslacht van zeenaaktslakken